En la lista siguiente se detallan las mayores catástrofes aéreas del periodo 1991 a 2000. No se describen accidentes o percances de menor escala ni falsas alarmas. 

 (*) - N.º de personas fallecidas / N.º total de personas a bordo + N.º de personas muertas en tierra

Anexos:Accidentes e incidentes aéreos